U-42 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IX-A, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 21 ноября 1936 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании «АГ Везер» в Бремене 21 декабря 1937 год под заводским номером 947. Спущена на воду 16 февраля 1939 года. 15 июля 1939 года принята на вооружение и под командованием капитан-лейтенанта Рольфа Дау вошла в состав 6-й флотилии.

История службы 
Совершила 1 боевой поход, повредила 1 судно (4 803 брт). Потоплена 13 октября 1939 года к юго-западу от побережья Ирландии в точке с координатами  английским флотом, погибло 26 человек, спаслись 20 человек.

Первый поход 
Закончив тренировочные упражнения в составе 6-й флотилии, продолжавшиеся с 16 июля 1939 года по 1 октября 1939 года, U-42 была переведена на активную службу. На следующий день она вышла из Вильгельмсхафена в первый и последний поход. Во время 12-дневного перехода субмарина вышла в Северное море и обогнула Британские острова, после чего занялась поисками конвоев союзников.

13 октября, действуя в составе  U-42 обнаружила отделившийся от конвоя OB-17 грузовой пароход SS Stonepool, шедший из Ливерпуля, Англия на Сент-Винсент. Атака на это судно была первой и единственной за всю короткую жизнь U-42.

Примерно в 08:30 к югу от  в точке с координатами  U-42 открыла огонь из палубной пушки по SS Stonepool, повредив его. Однако через 10 минут, после прицельного ответного огня, субмарина была вынуждена погрузиться, оставив расчет пушки в воде. Пока лодка опомнилась и вновь всплывала, дабы подобрать членов экипажа, пароход успел подать сигнал бедствия, на который тут же прибыли  и  .

Судьба 
Примерно в 18:55 пароход вновь обнаружил всплывшую ПЛ, подбиравшую членов экипажа, и буквально через несколько минут эсминцы  и   потопили её при помощи глубинных бомб.

26 членов экипажа из 46 на борту, погибли во время атаки, а оставшиеся 20 стали военнопленными. Самым молодым членом экипажа U-42 был Рудольф Нуггель (), родившийся 22 декабря 1919 года. На момент атаки и его гибели ему было 19, и его 20-летие должно было состояться через два месяца. Самым старшим членом экипажа был командир лодки Рольф Дау - он родился 1 апреля 1906 года и на момент атаки, которую он пережил, ему было 33. U-42 стала пятой по счету U-boat, погибшей во время Второй мировой войны.

Командиры 
 15 июля 1939 года — 13 октября 1939 года - капитан-лейтенант Рольф Дау ()

Флотилии 
 15 июля 1939 года — 1 октября 1939 года - 6-я флотилия (учебная)
 2 октября 1939 года — 13 октября 1939 года - 6-я флотилия (боевая служба)

Потопленные суда

Примечания

Ссылки 
 U-42 на Uboat.net